Los Aztecas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Aztecas, Pánuco, Veracruz, 
 Los Aztecas, Las Choapas, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar